Gröben (Saksen-Anhalt), een plaats in Duitsland
 Gröben (Ludwigsfelde), een plaats in Duitsland
 Groeben (adelsgeslacht), adelsgeslacht uit de Altmark in Duitsland